Cicero může znamenat:

osobní jméno
Marcus Tullius Cicero (106 př. n. l. – 43 př. n. l.) – římský řečník, politik, právník a filosof
Quintus Tullius Cicero (102 př. n. l. – 43 př. n. l.) – římský politik, mladší bratr Marca Tullia
Jan Cicero Braniborský (1455–1499) – kurfiřt Braniborského markrabství
Elyesa Bazna (1904–1970) – německý špion s krycím jménem Cicero

jiný význam
Cicero (typografie) – jednotka velikosti sázeného písma nebo označení písma střední velikosti (12 bodů)
Cicero (Illinois) – město v USA, kde žila silná česká menšina